Чарльз Рид (; 8.VI.1814, Ипсден, Оксфордшир, — 11.IV.1884, Лондон) — английский романист и драматург, чрезвычайно популярный в третьей четверти XIX века как в Англии, так и в России, основательно забытый к началу XX века.

Биография 
Чарльз Рид родился в г. Ипсдене, Оксфордшир, в семье сквайра Джона Рида (John Reade) и Энн-Мари Скотт-Уоринг (Anne Marie Scott-Waring), кроме него в семье было ещё четыре сына. Образование Рид получил в Оксфордском университете (Колледж Магдалины), защитив степень бакалавра в 1835 году. В 1847 году защитил там же степень доктора гражданского права (D. C. L.). В 1836 Рид становится членом общества адвокатов Линкольнс-Инн. Рид до конца своей жизни сохранил связь с Оксфордом, но после получения учёной степени большую часть времени проживал в Лондоне. Уильям Уинвуд Рид, известный английский историк, приходился ему племянником.

Литературное творчество 
Характеризуя особенности литературного творчества Рида советский литературовед Борис Кузьмин писал::

Сочинения

Пьесы 
 Женская война (Ladies Battle, 1851);
 Анджело (Angelo, 1851);
 Маски и лица (Masks and faces, 1852);
 Золото (Gold, 1853)

Романы 
 Пэг Уоффингтон (Peg Woffington, 1853);
 Кристи Джонстон (Christie Johnstone, 1853):
 Никогда не поздно исправиться (It is never too late to mend, 1856);
 Путь истинной любви никогда не был гладким (The Course of True Love Never Did Run Smooth, 1857);
 Невинная ложь (White lies, 1857);
 Автобиография вора (Autobiography of a thief, 1858, повесть об ограблении поезда);
 Мастер на все руки (Jack of all trades, 1858, повесть о слоне Мадемуазель ДиДжек);
 Монастырь и любовь (The cloister and the hearth,);
 Люби меня мало, Люби меня долго (Love me little, love me long, 1959);
 Тяжелые деньги (Hard Cash, 1863);
 Гриффит Гант (Griffith Gaunt, 1866);
 Поставьте себя на его место (Put yourself in his place, 1870);
 Роковое искушение (A terrible temptation,1871);
 Простушка (A Simpleton, 1871);
 Вельможный бродяга (Charles Reade, 1873);
 Торговая злоба (Trade malice, 1875);
 Женский ненавистник (The woman hater, 1877).

Библиография русских переводов 
 Никогда не поздно исправиться (It Is Never Too Late to Mend). Обыкновенная история Чарльза Рида. Перевод с английского. — Санкт-Петербург: типография И. И. Глазунова и Ко, 1857. — 620 с.; 22 см;

 Лучше поздно, чем никогда (It Is Never Too Late to Mend). Роман в двух частях Чарльза Рида // журнал «Библиотека для чтения», № 9-11, 1857;

 Монастырь и любовь (The Cloister and the Hearth). Роман из средних веков Чарльза Рида. — Санкт-Петербург, 1862. — 694 с.; 23 см. (Приложение к журналу «Отечественные записки» 1862 г., т. 141, 143—145);

 Тяжёлые деньги (Hard Cash). Роман, основанный на фактах / Сочинение Чарльза Рида. — Санкт-Петербург: типография А. А. Краевского, 1865. — 621 с. раздельной пагинацией; 24 см. (журнал «Отечественные записки», т. 152, 1864);

 Ревность (Griffith Gaunt, or Jealousy). Роман Чарльза Рида. — Санкт-Петербург, 1866. — 129 с.; 24 см. (журнал «Отечественные Записки», тт. 169—171, 1867.);

 Подлог (Foul Play). Роман Чарльза Рида и Диона Бусике // журнал «Дело», № 10-12, 1868;

 Поставьте себя на его место (Put Yourself in His Place). Роман Чарльза Рида. — Санкт-Петербург: типография И. И. Глазунова, 1869. — 632 с.; 22 см;
То же: — Санкт-Петербург: Е. Н. Ахматова, 1873. — 632 с.; 22 см;

 Роковое искушение («A terrible temptation»). Роман Чарлса Рийда. — Санкт-Петербург: типография М. Хана, 1871. — 415 с.; 23 см;

 Страшное искушение («A terrible temptation»). Роман Чарльза Рида. — Санкт-Петербург: Е. Н. Ахматова, 1871. — 425 с.; 22 см. — (Собрание романов);
То же: — Санкт-Петербург: Е. Н. Ахматова, 1873. — 425 с.; 22 см. — (Собрание романов);

 Простушка (A Simpleton). Современная история Чарлза Рида. — Санкт-Петербург: Е. Н. Ахматова, 1874. — 362 с.; 22 см. (журнал «Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык». 1874, кн. 6-8);

 Вельможный бродяга (The Wandering Heir). Быль-роман Чарльза Рида. Перевод с английского. — Санкт-Петербург: редакция журнала «Кругозор», 1875 (обл. 1876). — 156 с.; 22 см;

 Ненавистник женщин (A Woman Hater). Роман Чарльза Рида. — Санкт-Петербург, 1877. — 316 с.; 23 см. (Приложение к журналу «Отечественные Записки», 1877, т. 232—235);

 Роковая тайна («A terrible temptation»(?)). Роман. Перевод с английского — Санкт-Петербург : изд. книжный склад газеты «Родины», 1887. — 399 с.; 19 см. — (Собрание романов, повестей и рассказов : Ежемес. прил. илл. газ. «Родина»; № 8-9, авг.-сент. 1887 г.);

Примечания

Ссылки 
 
 Егорова Н. Рид Ч. // Литературная энциклопедия: В 11 т. — Том 9. —Москва: ОГИЗ РСФСР, Гос. ин-т. «Сов. Энцикл.», 1935. — Стб. 667—668;
 Бельский А. А. Рид Ч. // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — Москва: Советская энциклопедия, 1962—1978. Том 6: Присказка — «Советская Россия». — 1971. — С. 285;
 Сочинения Чарльза Рида на сайте Lib.ru/Классика;
 [http://az.lib.ru/k/kuzxmin_b_a/text_0030.shtml Кузьмин Б. А. Кризис английского социального романа в 50-60-х годах XIX века] Элиот. Троллоп. Рид. Коллинз. В книге: История английской литературы. Том II. Выпуск второй. — Москва, 1955, с. 423—26;
 Шипицына Л. А. Социальные романы Чарльза Рида 1850—1860-х годов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук (10.01.05) / Горьковский государственный университет имени Н. И. Лобачевского. — Горький, 1976. — 15 с.
 Reade Ch. L. and C., Charles Reade: dramatist, novelist, journalist. A memoir, v. 1—2, N. Y., 1887;
 Phillips W. C., Dickens, Reade and Collins: sensation novelists, N. Y., 1919;
 Elwin M., Charles Reade, London, 1931;
 Rives L., Charles Reade, sa vie, ses romans, Toulouse, 1940;
 Cordasco F. and Scott K. W., Wilkie Collins and Charles Reade. A bibliography of critical notices and studies, Brooklyn, 1949.

Писатели Великобритании XIX века
Английские писатели XIX века
Английские писатели
Английские драматурги
Писатели Англии
Выпускники Магдален-колледжа